Мста, то же, что месть; действие по значению глаголу — мстить:

Топоним 
 Мста — река в Тверской и Новгородской областях России.
 Мста — посёлок в Тверской области России.
 Мста — название села Бронница в Новгородской области России с 1931 по 1960 год.

Военная техника 
 «Мста» — минный заградитель Русского императорского флота.
 «Мста-С» или 2С19 — российская самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм.
 «Мста-К» или 2С21 — советская колёсная самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм.
 «Мста-СМ» или 2С33 — российская самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм.
 «Мста-Б» или 2А65 — советская/российская гаубица калибра 152-мм.